Удоне — синтоїстська богиня
Острів Удоне